Agrario puede referirse a:

 Los agrarios, forma simplificada de referirse al Partido Agrario Español, un grupo político español de derecha de finales del  y comienzos del XX.
 Las ciencias agrarias.
 Una cooperativa agraria, cooperativa donde los agricultores ponen en común sus recursos en ciertas áreas de actividad.
 El derecho agrario, una rama del derecho.
 Expediente de la Ley Agraria, denominación de una frustrada iniciativa legislativa de los ilustrados españoles del último tercio del .
 La explotación agraria o explotación de la agricultura; unidad técnico-económica propia de la base del sector primario, equivalente a la empresa en otros sectores económicos, y cuya producción son los productos agrícolas.
 El movimiento agrario o agrarismo; movimiento de masas en el cual participó activamente el campesinado a través de diferentes asociaciones agrarias interclasistas durante el  en distintos países.
 Una reforma agraria, conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra, funcional para todo el país.
 Las sociedades agrarias.
 La Unión de Cooperativas Agrarias Asturianas, una federación de cooperativas agrarias del Principado de Asturias.

Notas